García kan som auktorsförkortning betyda:

 José Luis García
 Miguel A. García

Robotskapade auktorsförkortningar